Lålamm kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lålamm, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Lålamm, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn